Беке́това — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Бекетова, Александра Андреевна (по первому мужу Блок, по второму Кублицкая-Пиоттух; 1860—1923) — переводчица с французского, мать поэта Александра Блока.
 Бекетова, Валентина Алексеевна (род. 1947) — советская и российская театральная актриса.
 Бекетова, Екатерина Андреевна (в замужестве Краснова; 1855—1892) — детская поэтесса и переводчица.
 Бекетова, Елизавета Григорьевна (урожденная Корелина; 1836—1902) — переводчица, жена ботаника А. Н. Бекетова, бабушка поэта Александра Блока.
 Бекетова, Мария Андреевна (1862—1938) — русская переводчица и поэтесса, мемуаристка. Другие значения 
 Бекетова — деревня в Болховском районе Орловской области России.
 Бекетова — станция метро в Харькове.